Джордже́ску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Джорджеску, Джордже (1887—1964) — румынский дирижёр, виолончелист и педагог.
 Джорджеску, Дуду (род. 1950) — румынский футболист, нападающий.
 Джорджеску, Елена (род. 1964) — румынская гребная рулевая.
 Джорджеску, Жан (1904—1994) — румынский режиссёр, сценарист и актёр.
 Джорджеску, Тибериу-Марьян (род. 1991) — румынский шахматист, гроссмейстер (2015).

 Джорджеску-Реген, Николас (1906—1994) — румынский экономист, математик и статистик.
 Кириак-Джорджеску, Думитру (18661928) — румынский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист и педагог.